Rynell ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Rynell (* 1954), schwedische Schriftstellerin
 Mikael Rynell (* 1982), schwedischer Fußballspieler